

Манилово — село, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Манилово — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Маниловський Погост